Список кантри-альбомов №1 в США в 2010 году (Top Country Albums 2010) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2010 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 Лучшим кантри-альбомом года стал лидировавший почти 30 недель диск «Need You Now» группы Lady Antebellum. Он же стал третьим альбомом года и в главном хит-параде Billboard 200.

Примечания

Литература

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2010 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2010 года
2010 год в музыке США